Die Abkürzung SKV steht für:

 Kartell katholisch-süddeutscher Studentenvereine
 Schweizerischer Kanu-Verband
 Schweizerischer Krippenverband
 Schweizerischer Kunstverein
 Schweizerischer Kynologischer Verband
 Siebenbürgischer Karpatenverein
 Sky Regional Airlines, eine kanadische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

SKV